Кабесабельоса-де-ла-Кальсада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 8,49 км². Население — 102 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 Cabezabellosa de la Calzada

Муниципалитеты Саламанки